Хорват () — многозначный термин:
 Представитель народа хорватов (см. соответствующую статью).
 Фамилия. См. также Хорваты (дворянский род)

Фамилия 
 Хорват, Адам (род. 1981) — венгерский шахматист, гроссмейстер (2002).
 Хорват, Алексей Николаевич (1836—1926) — русский патолог, профессор Казанского университета; член II Государственной думы.
 Хорват, Андраш (род. 1976) — венгерский хоккеист, защитник клуба «Ференцварош», выступающего в MOL лиге.
 Хорват, Андреас (1778—1839) — венгерский поэт и священник; ввёл гекзаметр в венгерскую поэзию.
 Хорват, Аттила (1967—2020) — венгерский легкоатлет, метатель диска.
 Хорват, Балтазар (1822—1898) — венгерский политик, юрист, прозаик и поэт; министр юстиции Венгрии; член Венгерской академии наук.
 Хорват, Бо (род. 1995) — канадский хоккеист.
 
 Хорват, Геза (1847—1937) — венгерский энтомолог.
 Хорват, Георгий Иванович — Георгиевский кавалер; полковник; № 145 (124); 3 августа 1771.
 Хорват, Дмитрий Леонидович (1858—1937) — русский генерал-лейтенант, инженер-путеец, первый управляющий КВЖД (1903—1918).
 
 Хорват, Евгений Анатольевич (1961—1993) — русский поэт, затем немецкий художник.
 Хорват, Елена (род. 1958) — румынская гребчиха.
 Хорват, Златко (род. 1984) — хорватский гандболист, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года.
 Хорват, Золтан (род. 1937) — венгерский фехтовальщик-саблист, чемпион Олимпийских игр 1960 года.
 
 Хорват, Ивица (1926—2012) — югославский футболист, серебряный призёр Олимпийских игр.
 Хорват, Имре (1901—1958) — венгерский государственный деятель, министр иностранных дел Венгерской Народной Республики.
 Хорват, Йожеф (род. 1964) — венгерский шахматист, гроссмейстер (1990), международный арбитр (1998).
 Хорват, Йожа (1915—2012) — хорватский писатель, драматург, сценарист.
 Хорват, Йоханн (1903—1968) — австрийский футболист, нападающий.
 Хорват, Кирилл (1804—1884) — венгерский учёный и писатель; профессор философии в Сегедине и Будапеште.
 Хорват, Лукас (род. 1985) — словенский футболист, полузащитник клуба «Окжетпес».
 Хорват, Мария (род. 1963) — австрийская шахматистка.
 Хорват, Мартин (род. 1980) — словацкий гребец-байдарочник.
 Хорват, Милан (1919—2014) — хорватский дирижёр, педагог.
 Хорват, Михай (1809—1878) — венгерский политический деятель, историк.
 Хорват, Михал (род. 1987) — чешский гребец.
 Хорват, Осип Иванович (ок. 1750—1814/1815) — генерал-поручик, зять и протеже князя Платона Зубова.
 Хорват, Павел (род. 1975) — чешский футболист, полузащитник.
 Хорват, Петер (род. 1972) — венгерский шахматист, гроссмейстер (2006).
 Хорват, Саша (род. 1996) — австрийский футболист, полузащитник клуба «Штурм» из Граца.
 Хорват, Стеван (род. 1932) — югославский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр.
 Хорват, Стив (род. 1971) — австралийский футболист, двукратный призёр Кубка конфедераций в составе сборной Австралии.
 Хорват, Тамаш (род. 1951) — венгерский шахматист, международный мастер (1978), тренер.
 Хорват, Франк (1928—2020) — итальянский фотограф.
 Хорват, Франчиск (род. 1928) — румынский спортсмен, борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр.
 Хорват, Хенрик (род. 1956) — польский хоккеист на траве.
 Хорват, Хрвое (род. 1946) — югославский хорватский гандболист.
 
 Хорват, Эдён фон (1901—1938) — австрийский писатель.
 Хорват, Этан (род. 1995) — американский футболист, вратарь.
 Хорват, Янош (1921—2019) — венгерский государственный деятель.

См. также 
 Горват

Примечания